Завальний Ігор Юрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Завальний Микола Якович — письменник, журналіст, агроном-селекціонер.